Saattuarsuk bezeichnet:
 Saattuarsuk (Insel, Sullorsuaq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Saattuarsuk (Insel, Uigorleq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Saattuarsuk (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Saattuarsuk (Insel, bei Kangersuatsiaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saattuarsuk (Insel, Nutaarmiut), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland